Chrysler Serie C49N steht für:

 Serie C49N des Chrysler Imperial, siehe Chrysler Imperial #Serien C40, C46-2, C47, C49N und C50 (1946–1950)
 Serie C49N des Chrysler New Yorker, siehe Chrysler New Yorker #New Yorker, 1948–1953